Северин Бялер (; 3 ноября 1926; Берлин, Германия — 8 февраля 2019; Нью-Йорк, США) американский ученый немецкого происхождения, политолог, экономист. Почётный профессор политологии в Колумбийском университете, специалист по коммунистическим партиям СССР и Польши. Директор Исследовательского института международных изменений при Колумбийском университете ().

Биография 
Бялер родился в Берлине. В 1942 году во время Второй мировой войны вступил в ряды антифашистского подполья в Лодзи (Польша). С февраля 1944 по май 1945 года он был узником концентрационного лагеря в Освенциме. Имел боевые советские правительственные награды.

Бялер окончил Академию политических наук (1950) и Институт социальных наук (1952) в Варшаве. С мая 1945 по июнь 1951 года Бялер работал в польской коммунистической полиции (Милича Обывательская). Он также занимал различные должности в Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). Он был политическим сотрудником государственной полиции в Варшаве и членом Центрального комитета ПОРП. Впоследствии, начиная с июня 1951 года, он стал профессором Института социологии и политическим редактором газеты «Trybuna Ludu». Он также занимался исследованиями в области экономики в Польской академии наук. В этот период он также написал несколько учебников по политологии.

В январе 1956 года Бялер попросил убежище в Западном Берлине и почти год давал интервью для Радио Свободная Европа / Радио Свобода в Нью-Йорке, которые транслировались на Польшу.

Бялер переехал в Нью-Йорк, со временем получил докторскую степень политологии в Колумбийском университете. Он был назначен на именную должность профессора политологии (). В 1983 году он был удостоен престижной стипендии Макартура. В 1984 году он был избран членом Американской академии искусств и наук.

Бялер скончался в феврале 2019 года в возрасте 92 лет.

Избранные произведения

Монографии 
  Editor.
 
  Editor.
 
  Edited with Michael Mandelbaum.
 Soviet-American Relations After the Cold War (1991) (соредактор).

Статьи

Примечания 

Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Колумбийского университета
Стипендиаты Мак-Артура
Политологи США
Иммигрировавшие в США из Польши
Персоналии:Берлин
Умершие в 2019 году
Родившиеся в 1926 году
Профессора Колумбийского университета
Советологи
Члены ЦК ПОРП
Выжившие в концлагере Освенцим
Участники антифашистского сопротивления в Польше